nur digital ist eine monatlich erscheinende Fernsehzeitschrift für das Programm des Pay-TV-Senders Sky. Herausgeber ist die Gong Verlag GmbH, einem Tochterunternehmen der WAZ-Mediengruppe.

Konzept
nur digital erscheint im Pocketformat und ist als Ergänzung zum Universalfernsehprogramm konzipiert. nur digital ist nach Verlagsangaben die einzige monatliche Programmzeitschrift ausschließlich für das SKY-Programm.

Daten & Fakten
Die Auflage wird seit dem dritten Quartal 2013 nicht mehr der IVW gemeldet. Im zweiten Quartal 2013 lag die verkaufte Auflage bei 33.838  Exemplaren.

Einzelnachweise

Programmzeitschrift
Publikumszeitschrift (Deutschland)
Deutschsprachige Monatszeitschrift